Изико-музеи Кейптауна (на языке коса «и́зико» — домашний очаг) — объединение двенадцати национальных музеев Южно-Африканской Республики, расположенных вокруг центра Кейптауна. Типичные направления изико-музеев: естествознание, искусствоведение и история общества.

 Естествознание:
 Южноафриканский изико-музей
 Изико-планетарий
 Общественная история:
 Iziko Rust en Vreugd
 
 
 
 Iziko Bertram House
 Музей Бо-Каап (см. Бо-Каап)
 Iziko Slave Lodge
 Iziko Maritime Centre
 Iziko Social History Centre
 Искусство
 Южноафриканская национальная галерея
 Коллекция Михаэлиса

Ссылки 

Художественные музеи ЮАР
Национальные музеи ЮАР
Кейптаун